Mike Jackson peut désigner :
 Mike Jackson (1944-), général de l'armée de terre britannique ;
 Mike Jackson (1949-), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Michael Jackson (1964-), joueur de baseball américain.